L'histoire de la philosophie peut être considérée de différentes manières : 

l’histoire de la philosophie, l'histoire des doctrines philosophiques à travers les époques, selon une perspective philosophique ;
l’histoire de la philosophie, la discipline nommée « histoire de la philosophie », selon une perspective historique.